Deux gares ferroviaires ont existé à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier : 
 la gare de la PLM, active de 1932 à 1960 dont le bâtiment voyageur existe toujours
 la gare de la SE, active de 1887 à 1938, sur la ligne à voie métrique du réseau ferré secondaire de l'Allier, à l'actuel emplacement du lycée Blaise de Vigenère.

Saint-Pourçain-sur-Sioule